Euromarché désigne :
Euromarché, une ancienne entreprise française de distribution acquise par le groupe Carrefour en 1991 ;
Euromarché, le marché des euro-obligations.